Името Татарево носят две български села:

 Татарево, област Пловдив
 Татарево, област Хасково